Brigide Daynes-Grassot (1832-1926), comédienne française ;
 Victor-Jean Daynes (1854-1938), son fils, peintre français ;
 Suzanne Daynes-Grassot (1884-1976), sa fille, peintre française ;
 Edmond Daynes (1895-1986), son frère, peintre français ;
 Élisabeth Daynès (1960-), sculptrice française.